Laukkanen est un patronyme finnois. Plusieurs personnalités portent ce nom, dont :

 Janne Laukkanen (1970-), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Jenna Laukkanen (1995-), nageuse finlandaise ;
 Juha Laukkanen (1969-), athlète finlandais, spécialiste du lancer du javelot ;
  (1963-), footballeur finlandais ;
 Mari Laukkanen (1987-), biathlète et fondeuse finlandaise ;
 Owen Laukkanen (1983-), écrivain canadien, auteur de roman policier ;
 Tapio Laukkanen (1969-), pilote automobile finlandais ;
 Teuvo Laukkanen (1919-2011), fondeur finlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois